Astronomia: Objecte de Herbig-Haro, retalls petits de nebulositat associats a estrelles noves, i es formen quan el gas expulsat per les estrelles
 Biografies:
 Família Haro, família que va governar el senyoriu de Biscaia 
 Diego López I d'Haro (~1075 - 1124), dit "el Blanc", senyor de Biscaia (1093 - 1124) 
 Lope Díaz I d'Haro (? - 1170), quart senyor de Biscaia (1124 - 1170) 
 Diego López II d'Haro (Nájera, ~1140 - 1214), cinquè senyor de Biscaia (1170 - 1214)
 Lope Díaz II d'Haro, (~1170 - 1236), fill de Diego López II d'Haro i María Manrique, sisè senyor de Biscaia (1214 - 1236) 
 Diego López III d'Haro (? - Bañares, 1254), fill de Lope Díaz II d'Haro i Urraca Alfonso, setè senyor de Biscaia (1236-1254) 
 Lope Díaz III d'Haro (? - Alfaro, 1288), vuitè senyor de Biscaia (1254-1288) 
 Diego López IV d'Haro, fill de Lope Díaz III d'Haro i Juana de Molina, novè senyor de Biscaia (1288 - 1289) 
 Diego López V d'Haro, fill de Diego López III d'Haro i Constança de Bearn, senyor de Biscaia (1295 - 1310)
 María Díaz I d'Haro, dita "la Bona" (~1270 - 1342), desena Senyora de Biscaia 
 Mencía López de Haro (Biscaia ~1215 - Palència, 1270), dama lleonesa-biscaïna i reina consort de Portugal (1239 -1247) 
 Urraca Díaz de Haro (~1193 - Cañas, 1263), abadessa del Monestir de Cañas, venerada com a beata 
 Eduardo Haro Tecglen (Pozuelo de Alarcón, 1924 - Madrid, 2005 ), periodista i assagista
 Manuela Trasobares i Haro (Figueres, 1962), artista i política transsexual catalana
 Manuel Gaspar Haro (1981, Málaga), futbolista
 Festes:
 Haro, nom que reben en aranès les falles pirinenques
 Toponímia:
 Haro, municipi de La Rioja a la comarca d'Haro
 Riu Haro, riu del Pakistan al Panjab (Pakistan) 
 Comarca d'Haro, comarca de la Rioja (Espanya)
 Carrascosa de Haro, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Fuentelespino de Haro, municipi de la província de Conca 
 Villaescusa de Haro, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Casas de Haro, municipi de la província de Conca
 Rada de Haro, municipi de la província de Conca